Seznam je soupis povětšinou v jistém pořádku (např. abecedním), a to z praktických důvodů pro usnadnění vyhledávání v seznamu. Vhodně uspořádaný informačně obohacený seznam se nazývá katalog. Uspořádaný soubor navzájem souvisejících záznamů povětšinou na papírových médiích se nazývá kartotéka. Nejstarší seznamy se objevují již v sumersko-akkadské literatuře. V matematice se seznam obvykle nazývá konečná posloupnost, uspořádaná n-tice, nebo uspořádaná množina. Neuspořádaný seznam se někdy v informatice nazývá kolekce (od množiny se liší tím, že může obsahovat některé prvky vícekrát).  

další významy

 Seznam.cz – český internetový portál, nebo Zoznam.sk – slovenský internetový portál
 telefonní seznam – seznam telefonních čísel
 Adresář – seznam kontaktů a adres a osobní adresář – typ software pro jeho správu

v kultuře
 Schindlerův seznam – film o záchraně Židů v koncentračních táborech, který byl natočen podle knihy Schindlerova archa

v politice
 Cibulkovy seznamy – údajné a neúplné seznamy tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti z řad obyvatelstva
 Evidenční záznamy Hlavní správy vojenské kontrarozvědky – oficiální seznam osob evidovaných jako spolupracovníci HS VKR
 Evidenční záznamy odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy MS ČSR – oficiální seznam osob evidovaných jako spolupracovníci SNV MS ČSR
 Evidenční záznamy kontrarozvědných a rozvědných útvarů StB – oficiální seznam osob vedených jako spolupracovníci kontrarozvědných a rozvědných útvarů StB

v informatice
 Adresář – obdoba papírové kartotéky v informatice – organizační jednotka souborového systému
 Lineární seznam – druh datové struktury
 Playlist – druh textového souboru, který obsahuje seznam hudebních skladeb, určených k přehrání v multimediálním přehrávači.

Související články 

 Seznam článků začínajících na „Seznam“

Reference

Externí odkazy